de volgende theaters met deze naam in Italiaanse steden:
Teatro Bellini (Acireale) in de provincie Catania
Teatro Bellini (Adrano) in de provincie Catania
Teatro Massimo Bellini in de stad Catania
Teatro Bellini (Napels)
Teatro Bellini (Palermo)
Deze theaters en operahuizen in Zuid-Italië dragen de naam van de Siciliaanse operacomponist Vincenzo Bellini.